Lambie ist der Familienname folgender Personen:

 Ashton Lambie (* 1990), US-amerikanischer Radsportler 
 David Lambie (1925–2019), schottischer Politiker
 Duncan Lambie (1952–2015), schottischer Fußballspieler
 George Lambie (1882–1965), US-amerikanischer Schiedsrichter
 Jacqui Lambie (* 1971), australische Politikerin
 Jim Lambie (* 1964), schottischer Künstler
 John Lambie (Fußballspieler, 1868) (1868–1923), schottischer Fußballspieler
 John Lambie (Fußballspieler, 1940) (* 1940), schottischer Fußballspieler
 Patrick Lambie (* 1990), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Thomas Lambie (1885–1954), US-amerikanischer Arzt und Missionar
 William Lambie (* 1873), schottischer Fußballspieler